Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany w dniach 7-8 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Josef Stiegler, srebro wywalczył Billy Kidd z USA, a brąz zdobył jego rodak Jimmy Heuga.

Wyniki

Kwalifikacje

Runda 1 
Pierwszych 25 zawodników awansowało do finału, reszta przechodziła do drugiej rundy kwalifikacji.

Runda 2 
Pierwszych 25 zawodników awansowało do finału, reszta odpadała.

Finał

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964